Упша — село в Оршанском районе Республики Марий Эл. Входит в состав Марковского сельского поселения.

Численность населения —  чел. ( год).

География 

Село расположено на берегах реки Упша.

Этимология 
Название села отгидронимное, происходит от названия протекающей через село реки Упша.

История 
Первым поселенцем был мариец Тумет из Вятской губернии. Территорию села пересекала с запада на восток старинная дорога Царевосанчурск — Торъял — Сернур — Уржум.

В 1746 году в Упше открыли деревянную церковь, в 1823 году — построено кирпичное здание церкви. С 1941 по 1992 годы богослужение не велось.

В 1892 году открыли одноклассную церковноприходскую школу. В 1979 году было построено двухэтажное здание восьмилетней школы.

Во время Великой Отечественной войны на фронт были призваны 57 человек, из них 43 погибли или пропали без вести.

В 1961 году в состав села Упша вошли деревни Мари-Упша, Верхнее Касанаково, Нижнее Касанаково, образовавшие Коммунистическую улицу, улицу Ленина и Первомайскую улицу.

До 1 января 2015 года село входило в состав и являлось административным центром упразднённого Упшинского сельского поселения.

Транспорт 
В селе есть автостанция. Автобусное сообщение есть с Оршанкой (12 км) и Йошкар-Олой (45 км). В 6 км от села находится железнодорожная станция, расположенная на линии Зелёный Дол-Яранск ГЖД.

Население

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Оршанского района Марий Эл